O Campeonato Italiano de F4 de 2022 Apoiado pela Abarth é a nona temporada do Campeonato Italiano de F4 . A série passou para a nova geração de carros de Fórmula 4, continuando sua colaboração com Tatuus e Abarth .

Equipes e pilotos

Calendário e resultados das corridas 
O calendário foi revelado em 8 de outubro de 2021.

Classificação do campeonato 
Os pontos são atribuídos aos 10 primeiros classificados em cada corrida. Nenhum ponto é concedido por pole position ou volta mais rápida. As classificações finais de cada piloto são obtidas pela soma dos 16 melhores resultados obtidos nas provas realizadas.

Campeonato de pilotos

Classificação das classes secundárias

Campeonato de equipes 
Cada equipe adquire os pontos ganhos por seus dois melhores pilotos em cada corrida.

Notas

Referências

Ligações externas 

 
 ACI Sport page

Automobilismo da Itália
Monopostos